A Casa dos Pinheiros é uma casa de turismo rural no concelho de Ourém - Santarém.

É desde a fundação a principal patrocinadora do grupo de BTT local, ao qual dá o nome: o BTT Clube dos Pinheiros.

Sobre a casa 
A Família Pinheiro teve a sua origem em 1655, segundo documentos existentes na Torre do Tombo. Um fidalgo de Trás-os-Montes, de Vila Real, senhor de vastas propriedades tinha a sua residência nas terras chamadas «do Engenho», talvez pelo engenho ainda ali existente há quatro séculos. Foi também grande agricultor e grande criador de cavalos, tendo este seu gosto pelos cavalos sido transmitido de geração em geração.

As casas de sua residência eram, segundo a voga da época, de janelas pequenas, com grossas cantarias, faixas amarelo ocre e grades de ferro nas escadarias de pedra. Hoje só uma pequena parte das casas mantém a linha original. A Casa dos Pinheiros, fazendo parte deste conjunto, beneficiou de obras de conservação importantes há mais de um século mas a grande transformação foi feita há 20 anos, com remodelação total, aproveitando as velhas paredes, vigas e tectos e concedendo-lhe infra-estruturas e conforto adequados aos nossos dias. As janelas pequenas deram lugar, após a ultima remodelação, a grandes janelas com varandas de ferro e terraços. Na última grande remodelação a intenção foi tornar a casa mais silenciosa, deixando até de ter transito junto da casa.

Ligações externas 
 
 

Património edificado em Ourém
Turismo rural